El municipio de Summit (en inglés: Summit Township) es un municipio ubicado en el condado de Erie en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 5.529 habitantes y una densidad poblacional de 89 personas por km².

Geografía 
El municipio de Summit se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $41,688 y los ingresos medios por familia eran de $45,048. Los hombres tenían unos ingresos medios de $40,059 frente a los $22,057 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $19,782. Alrededor del 6,9% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Erie (Pensilvania)